Federico Carlos Augusto de Waldeck-Pyrmont (en alemán: Friedrich Karl August zu Waldeck und Pyrmont; Zweibrücken, 25 de octubre de 1743-Arolsen, 24 de septiembre de 1812) fue príncipe de Waldeck-Pyrmont desde 1763 hasta 1812.

Biografía

Primeros años 
Era el segundo hijo del príncipe Carlos Augusto Federico de Waldeck-Pyrmont y de su esposa, la condesa Cristiana Enriqueta del Palatinado-Zweibrücken (1725-1816), hija del conde palatino Cristián III de Zweibrücken-Birkenfeld. Permaneció durante un año y medio en Lausana para efectos de su educación e hizo su Grand Tour por Italia y Francia.

Carrera militar  
De vuelta a casa y al igual que su padre y su hermano, Cristián, entró en el servicio militar imperial y ya en 1757 fue nombrado teniente coronel. En 1766, se convirtió en mayor general, y en 1772 se trasladó a los Países Bajos en el ejército, donde se le concedió el grado de general de división. La elección de los Países Bajos no fue al azar, ya que su padre había hecho un acuerdo con el estatúder holandés para la concesión de tres batallones de Waldeck. Federico Carlos Augusto en 1767 añadió un cuarto batallón para reforzar las fuerzas disponibles.

Príncipe de Waldeck-Pyrmont 
Se convirtió en príncipe de Waldeck-Pyrmont a la muerte de su padre en 1763, y durante dos años estuvo bajo la regencia de su madre cuando era menor de edad. En 1775, emprendió un viaje a Inglaterra, en donde él quería ir a aprender la modernización que implementaría a su propio estado, todavía fuertemente arraigado en la época feudal. En Waldeck, promovió la construcción de carreteras, así como puso en práctica mejoras en la agricultura y sobre todo impulsó la producción de lana y lino, y la comercialización de hierro extraído de las minas locales. 

En el ámbito religioso, publicó una serie de normas que regían el sistema eclesiástico nacional, demostrando ser muy tolerante y permitiendo el establecimiento de una comunidad cuáquera, dentro de las fronteras de su territorio. Bajo su gobierno también mejoró la educación con la construcción de una escuela secundaria en Korbach y demostró ser siempre muy dedicado a las ciencias y su desarrollo.

Dejó una historia escrita de la guerra de los Siete Años, y algunos bosquejos biográficos, como la publicación de las memorias de su padre en las campañas de 1745-1747. 

También fue un mecenas de las artes y promovió el talento del pintor Johann Friedrich August Tischbein, que fue nombrado pintor de la corte. Durante la regencia, además, se completó la reconstrucción del castillo de Arolsen en 1778.

El endeudamiento 
Sin embargo, estas inversiones dieron lugar a un fuerte aumento de la deuda del principado. Solo con el imperio tenía deudas por 800.000 táleros y esto continuó creciendo debido a la contabilidad inadecuada. Federico Carlos Augusto también envió tropas a los británicos para apoyar la Guerra de la Independencia en 1775 con un contingente de 1.200 hombres y una pérdida total de 720 elementos, razón por la cual fue fuertemente criticado en su país, pero esta elección se debió principalmente a razones económicas. La paga de sus soldados, sin embargo, no sirvió para detener la deuda nacional, y en 1784 la deuda había aumentado a 1,2 millones de táleros al punto de que Federico Carlos Augusto tuvo que ir a la corte imperial y declarar la quiebra.

En los años 1793-1794, el príncipe en persona prestó servicio a los Países Bajos con un quinto batallón para apoyar los enfrentamientos del estatúder con los revolucionarios franceses en el contexto de las guerras de la primera coalición. Después de esto se retiró del servicio militar activo.

Últimos años 
En 1805, para tratar de reducir los gastos, al principio trató de vender el condado de Pyrmont, pero sin éxito, y finalmente decidió dividir su principado. Su hermano, Jorge, recibió el condado de Pyrmont, mientras Federico Carlos Augusto mantuvo Waldeck. En 1807, por sugerencia de su hermano, se unió a la Confederación del Rin y recibió un puesto en el Consejo Federal. 

Federico Carlos Augusto nunca se casó y no tenía hijos y, por tanto, a su muerte, en 1812, fue sucedido por su hermano, Jorge.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Karl Theodor Menke: Pyrmont und seine Umgebung. Hameln, Pyrmont, 1840, p.65
L. Curtze: Geschichte und Beschreibung des Fürstentums Waldeck. Arolsen, 1850, p.619 e seguenti

Enlaces externos 
##Genealogics - Leo van de Pas - Friedrich, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1763-1766-1812

Príncipes de Waldeck-Pyrmont
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX